Свистуны () — род воробьиных птиц из семейства Австралийских свистунов.

Виды 
 Pachycephala albiventris (Ogilvie-Grant, 1894)
 Pachycephala arctitorquis Sclater, 1883
 Желтоспинный свистун Pachycephala aurea Reichenow, 1899
 Новокаледонский свистун Pachycephala caledonica (J. F. Gmelin, 1788)
 Самоанский свистун Pachycephala flavifrons (Peale, 1848)
 Pachycephala griseiceps Gray, 1858
 Pachycephala griseonota Gray, 1862
 Pachycephala grisola (Blyth, 1843)
 Pachycephala homeyeri (Blasius, 1890)
 Рыжегрудый свистун Pachycephala hyperythra Salvadori, 1876
 Саравакский свистун Pachycephala hypoxantha (Sharpe, 1887)
 Бугенвильский свистун Pachycephala implicata Hartert, 1929
 Красногорлый свистун Pachycephala inornata Gould, 1841
 Pachycephala jacquinoti Bonaparte, 1850
 Свистун-галстучник Pachycephala lanioides Gould, 1840
 Pachycephala leucogastra Salvadori et Albertis, 1875
 Свистун Лоренца Pachycephala lorentzi Mayr, 1931
 Мангровый свистун Pachycephala melanura Gould, 1843
 Красноухий свистун Pachycephala meyeri Salvadori, 1889
 Буроспинный свистун Pachycephala modesta (De Vis, 1894)
 Pachycephala monacha Gray, 1858
 Гологорлый свистун Pachycephala nudigula Hartert, 1897
 Оливковый свистун Pachycephala olivacea Vigors et Horsfield, 1827
 Тиморский свистун Pachycephala orpheus Jardine, 1849
 Золотой свистун Pachycephala pectoralis (Latham, 1802)
 Береговой свистун Pachycephala phaionotus (Bonaparte, 1850)
 Филиппинский свистун Pachycephala philippinensis (Walden, 1872)
 Ожерелковый свистун Pachycephala rufiventris (Latham, 1802)
 Рыжегорлый свистун Pachycephala rufogularis (Gould, 1841)
 Свистун Шлегеля Pachycephala schlegelii (Schlegel, 1871)
 Бурый свистун Pachycephala simplex (Gould, 1843)
 Зеленошейный свистун Pachycephala soror (Sclater, 1874)
 Желтобрюхий свистун Pachycephala sulfuriventer (Walden, 1872)
 Pachycephala vitiensis (Gray, G.R., 1860)

Свистуновые (птицы)
Роды птиц